Barbare est un nom commun et son adjectif associé, ainsi que plus rarement un nom propre, qui peut se référer à :

Nom commun et adjectif 

Le barbare désignait à l’origine un « non grec ». 

Par la suite, ce concept s’est étendu à tout étranger, inspirant à la fois le mépris et la crainte.

Saint chrétien 
 Barbare († vers 362), ou Barbaros dit « le Myrrhoblyte », soldat romain, martyr à Méthone, avec les saints Bacchus, Callimaque et Denys, sous Julien ; fêté le 6 mai en Occident et le 15 mai en Orient.

Œuvres de fiction 
 Le Barbare et la Geisha est un film américain de John Huston sorti en 1958 ;
 Le Barbare est un album de bande dessinée de la série Thorgal ;
 Barbare est une série télévisée allemande de 2020 ;
 Barbare, film américain de 2022.

Voir aussi 
 
 Berbères

Références